Мо́на может означать:

Имя и фамилия

Имя 
 — женское имя (среди индейцев мивоки также может быть мужским) и фамилия. Распространено в разных странах и имеет разное происхождение и значение. В частности:
 греческий язык, санскрит, тевтонский — одиночка, один;
 гойдельские языки (в частности, ирландский) — благородный, величественный, доблестный, великодушный;
 шотландский язык — викинг;
 персидский язык — божественная;
 древнеанглийский язык — Луна;
 древнеитальянский язык — сокращение от Мадонна.
В Северной Европе (особенно в скандинавских странах), где имя Мона весьма популярно, оно зачастую является сокращением от имени Моника, реже — от Рамона и .
Часто имя Мона ассоциируется с известным полотном Леонардо да Винчи «Мона Лиза», хотя в данном случае Мона — это не имя, а обращение: по-итальянски mia donna значит «моя госпожа», в сокращённом варианте это выражение преобразовалось в monna или mona.
В испаноязычных странах имя Мона не распространено, и переводится на русский язык как «прелестная, привлекательная, изящная», а также имеет другие значения: «обезьянка» и «кукла».
В США в 1950 году Мона занимало 230-е место в списке самых популярных женских имён — и выше этой позиции оно никогда не поднималось.
 Бартель, Мона (род. 1990) — немецкая теннисистка.
  (1897—1983) — американская социалистка, «икона моды» и филантроп, основательница .
  (род. 1971) — норвежская телеведущая, танцовщица, Мисс Вселенная 1990.
 Заки, Мона (род. 1976) — египетская актриса театра, кино и телевидения.
 Маршалл, Мона (род. 1947) — американская актриса озвучивания.
  (1965—1983) — 17-летняя девушка, казнённая в Ширазе (Иран) по обвинению в пропаганде религии бахаи.
 Салин, Мона (род. 1957) — шведская политик.
  (род. 1963) — британский академик, профессор Эдинбургского университета.
  (род. 1957) — американская писательница, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Бард-колледжа.
  (род. 1976) — американский педиатр, чьи исследования вскрыли .
 Хатум, Мона (род. 1952) — палестино-английская художница-инсталлятор.
  (1929—2010) — норвежская актриса театра и телевидения.
См. также Рамона (имя)

Фамилия 
Как фамилия Мона имеет два независимых происхождения: итальянско-греческое и арабское. В первом случае — это вариация фамилии , что, в свою очередь, является укороченной формой фамилии Симоне. В арабских странах фамилия Мона происходит от имени Муна, что переводится как «недостижимые желания».
  (1550—1602) — итальянский художник.
 Мона, Иштван (1940—2010) — венгерский пятиборец, чемпион Олимпийских игр 1968 года, четырёхкратный чемпион мира.

Псевдонимы 
  (наст. имя Мария Корнелия Гезина Кейзер; род. 1968) — нидерландская политик.
 Мона — один из псевдонимов американского рестлера Молли Холли.
  (наст. имя Моника Ингеборг Элизабет Мортенсон; 1902—1956) — шведская киноактриса.
  (наст. имя Симеона Фортуната Паскил; род. 1962) — американский политик,  (2009—2010).

Вымышленные персонажи 
  — персонаж серии романов «Милые обманщицы» и одноимённого телесериала.
 Мона Симпсон — персонаж мультсериала «Симпсоны».
  — персонаж франшизы «Макс Пэйн».

Топоним 
Острова и проливы
 Мона — остров Пуэрто-Рико в одноимённом проливе.
  — пролив, разделяющий острова Гаити и Пуэрто-Рико, и омывающий одноимённый остров.
 Острова Мона — группа островов в Карском море (Россия).

Населённые пункты США
  — поселение в Айове.
  — тауншип в Иллинойсе.
  — город в Юте.

Музыка 
  — песня (1990) .
  — американская рок-группа.
  — альбом (2011) одноимённой группы.

Фильмы и сериалы 
 Мона: девственница-нимфетка — американский фильм 1970 года.
 Утопим Мону! — американский фильм 2000 года.
  — канадский мультсериал (1999—2003).

Корабли 
  — британский пароход.
  — британский пароход.
  — британский пароход.
  — британский пароход.
  — шотландское спасательное судно.

Прочее 
 Мона — одно из нескольких названий языка бвилим.
  — авиабаза ВВС Великобритании.
  — слониха.
 Мартышка мона

См. также 
 Мон
 Моня
 Моно
 Моан
 Рамона

Примечания